Tudor kan syfta på:

 Tudor (namn) – ett namn samt personer med namnet
 Tudor (företag) – svensk tillverkare av blyackumulatorer och batterier
 Tudor (klocktillverkare) – schweizisk klocktillverkare
 Tudor Arms – engelsk pub i Stockholm , utnämnd 2010 till världens bästa utanför England
 Elisabeth Tudor (opera) – opera av Wolfgang Fortner med premiär i Berlin 1972
 Tenpole Tudor – brittiskt punkrockband bildat 1974

Engelsk kungaätt
 Huset Tudor – engelsk kungaätt (1485–1603)
 Tudortiden – perioden från 1485 till 1603 i Englands historia
 Tudorstil – brittisk arkitekturstil som kom fram under tudortiden

Geografi
 Tudor Crag – berg i Australien
 Lac Tudor – flera insjöar i Kanada
 Lake Tudor – sjö i Australien